Government Center bezeichnet:

 Government Center (Boston), Regierungsviertel in Boston, Massachusetts
 Government Center (MBTA-Station), U-Bahn-Station in Boston, Massachusetts